Köçek steht für:

 Köçek, männliche Tänzer im osmanischen Reich
 Köçek (1975), türkischer Spielfilm von Nejat Saydam
 Köçek (2000), türkischer Fernsehfilm von Cemal San